Zdrobite cătușe () – гімн Румунії у 1948-1953 роках.

Пісня обрана гімном відразу ж після повалення монархії. Автор тексту – Аурел Баранга (), румунський поет та драматург єврейського походження, автор музики – Матей Сокор ().

Гімн підкреслював, наскільки велику роль у житті суспільства відводив комуністичний режим робітничому класу.

Текст румунською 
 Zdrobite cătușe în urmă rămân
 În frunte-i mereu muncitorul,
 Prin lupte și jertfe o treaptă urcăm,
 Stăpân pe destin e poporul: Traiască, traiască Republica noastră,
 În marş de năvalnic șuvoi;
 Muncitori și țărani și ostași: Zidim România Republicii noi.

 În lături cu putredul vechi stăvilar: E ceasul de sfântă’ncordare: Unirea și pacea și munca-i stegar’
 Republicii noi populare.

Текст німецькою 
 Zerbrochen die Ketten, aus Kerkern hervor,
 im Marschtritt der Arbeiterklasse,
 so steigen als Herrn unsrer Welt wir empor: die Stufen der steinigen Gasse.

 Es lebe der Volksstaat, den Männer und Frauen: mit Ungestüm führen zum Sieg und zum Glück.
 Tausend Hände, tausend Köpfe sich aus eigener Kraft erbauen: die neue rumänische Volksrepublik.

 Beiseite, was morsch ist, und greint nur und grollt!
 Die Stunde braucht Herzen, die glühen.
 Das Banner der Arbeit, der Eintracht entrollt!
 Nicht fürchten wir Sorgen und Mühen!

Див. також 
 Прокинься, румуне

Національні символи Румунії
Румунія